Eugenio Corini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Felice Corini – ingegnere e politico italiano